Хелена Бучиньская () — польская актриса театра, кино, радио и кабаре.

Биография 
Хелена Бучиньская (Елена Владиславовна Бучиньская) родилась 2 декабря 1894 года в городе Щигры. Дебютировала в театре в 1914 г. В 1915—1922 гг. — в России. Затем, актриса театров в Варшаве, Кракове и Лодзи. Выступала в «театре Польского радио». Умерла 21 декабря 1957 года на круизном судне, возвращаясь из заграничной поездки. Похоронена на варшавском кладбище Старые Повонзки.

Отец: Владислав Бучинский, юрист.

Мать: Надежда Тэффи, известная русская писательница.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Актриса  на сайте filmpolski.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl
 http://www.encyklopediateatru.pl/autorzy/1348/helena-buczynska 

Киноактрисы Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Персоналии:Русский авангард
Русский футуризм
Акционисты (искусство)